аль-Хаджжа́ви (; ? — ) — ханбалитский факих и «шейх аль-ислам».

Его полное имя: Шараф ад-Дин Абу ан-Наджа Муса ибн Ахмад ибн Салим ибн Иса ибн Салим аль-Хаджжави аль-Макдиси ас-Салихи (). Год рождения неизвестен. Нисба «аль-Хаджжави» указывает на происхождения из селения  возле Наблуса (совр. Израиль). Аль-Хаджжави является автором нескольких книг: «Зад аль-Мустакни’ фи ихтисар аль-Мукни’» (), комментарий к «Манзумат аль-адаб аш-шар’ийя» аль-Мардави (), 2-томный «аль-Икна’» (), который является важнейшей книгой по ханбалитскому праву; «Мухтасар аль-Мукни’» (). Умер в  году.

Примечания 

Ханбалиты